Toponímia:
 Illa d'Arran, illa escocesa.
 Regió d'Arran, regió històrica al Caucas
 Arran (Ontàrio), vila a la província canadenca d'Ontàrio
 Arran (Saskatchewan), vila a la província canadenca de Saskatchewan
 Arran (Síria), vila a Síria
 Política: Arran (organització), organització juvenil independentista